Oleg Kwasza (ur. 1958) – rosyjski muzyk
 Oleg Kwasza (ur. 1947) – rosyjski hokeista